Der Olympique Club Agaza Omnisports ist ein togoischer Fußballverein aus Lomé. Er trägt seine Heimspiele im Stade Agoè-Nyivé aus.

Der Verein ist einer der erfolgreichsten seines Landes. Ihm gelangen bisher zwei Meisterschaften im Championnat National und fünf Siege im Coupe du Togo. Auch in den afrikanischen Wettbewerben war er erfolgreich. 1983 erreichte er das Finale im CAF Cup Winners und verlor dort nur knapp gegen den ägyptischen Vertreter El Mokawloon SC. In den letzten Spielzeiten wurde es ruhiger um den Verein, der letzte Titel wurde 1999 eingespielt. Seitdem warten der Verein und die Fans auf einen weiteren Erfolg.

 Meister Championnat National: 1980, 1984
 Sieger Coupe du Togo: 1979, 1981, 1984, 1988, 1999
 Finale CAF Cup Winners: 1983

Statistik in den CAF-Wettbewerben 

 1981: Benfica de Bissau verzichtete nach der Auslosung auf die Teilnahme am Wettbewerb.
 1984: Der CAP Owendo verzichtete nach der Auslosung auf die Teilnahme am Wettbewerb.
 1995: Der Verein hatte im CAF Cup in der ersten Runde ein Freilos.

Weblinks 
 http://de.soccerway.com/teams/togo/oc-agaza-de-lome/20403/
 http://www.weltfussball.de/teams/agaza-lome/

Togoischer Fußballverein
Sportverein (Lomé)